Rosetta je lahko:

 Rosetta, pristaniško mesto v Egiptu
 Kamen iz Rosette, staroegipčanski artefakt, ki je omogočil razvozlanje hieroglifov
 Rosetta Stone, interaktivni računalniški program za učenje tujih jezikov
 Rosetta (vesoljska sonda), vesoljska sonda Evropske vesoljske agencije za preučevanje kometa Čurjumov-Gerasimenko